32 Korpus Armijny Imperium Rosyjskiego – jeden ze związków operacyjno-taktycznych  Imperium Rosyjskiego w czasie I wojny światowej. Sformowany w czasie I wojny światowej. Rozformowany w 1918 r. 

Korpus wchodził w skład armii:
 9 Armii (20.06 - 17.11.1915)
 8 Armii (5.12.1915 -  21.05.1916)
 11 Armii (1.06.1916 -  grudzień 1916)

Dowódcy Korpusu:
 gen. piechoty  I. I. Fiedotow (kwiecień 1915 - czerwiec 1917)
 gen. lejtnant I. K. Sarafow  (od lipca 1917)

Bibliografia 
 A. K. Zalesskij I mirowaja wojna. Prawitieli i wojennaczalniki. wyd. WECZE Moskwa 2000.

Armia Imperium Rosyjskiego